Miejscowości w USA:
 Ferry – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Denali
Gminy w USA:
 Ferry (ang. Ferry Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Ferry (ang. Ferry Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ferry (ang. Ferry County) – w stanie Waszyngton